Иван Хворостинин:
 Хворостинин, Иван Андреевич (ум. 1625) — русский государственный и политический деятель, писатель
 Хворостинин, Иван Дмитриевич (ум. 1613) — астраханский воевода.
 Хворостинин, Иван Михайлович (ум. 1571) — русский военный и государственный деятель, сын боярский, окольничий и воевода.